

Cinéma et télévision 
 Into the Sun est un film américain réalisé par Fritz Kiersch en 1992.
 Into the Sun (Tae-yang sok-eu-ro) est une série télévisée sud-coréenne réalisée par Moon Jeong-soo en 2003.
 Into the Sun est le titre original du film américain Piège au soleil levant sorti en 2005.

Musique 
 Into the Sun est un album de Sean Lennon sorti en 1998.
 Into the Sun est un album de Candlebox sorti en 2008.

Homonymie de titre